Di seguito una lista di asteroidi dal numero 502001 al 503000 con data di scoperta e scopritore.

502001-502100 

|-
| 502001 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502008 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502012 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502015 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502018 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502024 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502025 - ||  ||  || WISE
|-
| 502026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502028 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502035 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502038 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502049 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502050 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502051 - ||  ||  || CSS
|-
| 502052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502058 - ||  ||  || CSS
|-
| 502059 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502063 - ||  ||  || WISE
|-
| 502064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502068 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502069 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502071 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502082 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502083 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502085 - ||  ||  || WISE
|-
| 502086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502089 - ||  ||  || CSS
|-
| 502090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502091 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502092 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502098 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502099 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502100 - ||  ||  || CSS
|-
|}

502101-502200 

|-
| 502101 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502103 - ||  ||  || CSS
|-
| 502104 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502106 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502107 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 502108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502112 - ||  ||  || OAM
|-
| 502113 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502114 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 502115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502124 - ||  ||  || WISE
|-
| 502125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502128 - ||  ||  || WISE
|-
| 502129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502134 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502136 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502140 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502147 - ||  ||  || WISE
|-
| 502148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502155 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502159 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502169 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502171 - ||  ||  || WISE
|-
| 502172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502177 - ||  ||  || CSS
|-
| 502178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502179 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

502201-502300 

|-
| 502201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502204 - ||  ||  || WISE
|-
| 502205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502207 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502213 - ||  ||  || CSS
|-
| 502214 - ||  ||  || CSS
|-
| 502215 - ||  ||  || WISE
|-
| 502216 - ||  ||  || CSS
|-
| 502217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502224 - ||  ||  || CSS
|-
| 502225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502233 - ||  ||  || ODAS
|-
| 502234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502235 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502236 - ||  ||  || WISE
|-
| 502237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502241 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502242 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 502243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502249 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502251 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502254 - ||  ||  || WISE
|-
| 502255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502256 - ||  ||  || ADAS
|-
| 502257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502262 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 502263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502265 - ||  ||  || WISE
|-
| 502266 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502269 - ||  ||  || WISE
|-
| 502270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502282 - ||  ||  || WISE
|-
| 502283 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502297 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502298 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

502301-502400 

|-
| 502301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502312 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502323 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502324 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502327 - ||  ||  || CSS
|-
| 502328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502330 - ||  ||  || WISE
|-
| 502331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502332 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502334 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502336 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502341 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502344 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502350 - ||  ||  || CSS
|-
| 502351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502355 - ||  ||  || WISE
|-
| 502356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502360 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502375 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502376 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502378 - ||  ||  || WISE
|-
| 502379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502387 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502388 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502391 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 502392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502397 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

502401-502500 

|-
| 502401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502405 - ||  ||  || WISE
|-
| 502406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502407 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502408 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502413 - ||  ||  || WISE
|-
| 502414 - ||  ||  || WISE
|-
| 502415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502416 - ||  ||  || CSS
|-
| 502417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502418 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502429 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502433 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502437 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502443 - ||  ||  || WISE
|-
| 502444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502445 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502450 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502451 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502452 - ||  ||  || CSS
|-
| 502453 - ||  ||  || CSS
|-
| 502454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502456 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502459 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502462 - ||  ||  || WISE
|-
| 502463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502466 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502477 - ||  ||  || WISE
|-
| 502478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502479 - ||  ||  || CSS
|-
| 502480 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502484 - ||  ||  || WISE
|-
| 502485 - ||  ||  || CSS
|-
| 502486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502492 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502493 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502495 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

502501-502600 

|-
| 502501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502502 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502505 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502507 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502510 - ||  ||  || CSS
|-
| 502511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502512 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502518 - ||  ||  || WISE
|-
| 502519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502524 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502531 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502538 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502547 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502552 - ||  ||  || WISE
|-
| 502553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502575 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502578 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502579 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 502580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502581 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502591 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502592 - ||  ||  || WISE
|-
| 502593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

502601-502700 

|-
| 502601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502602 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502605 - ||  ||  || WISE
|-
| 502606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502609 - ||  ||  || WISE
|-
| 502610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502613 - ||  ||  || WISE
|-
| 502614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502620 - ||  ||  || CSS
|-
| 502621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502625 - ||  ||  || WISE
|-
| 502626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502633 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502635 - ||  ||  || CSS
|-
| 502636 - ||  ||  || WISE
|-
| 502637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502639 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502641 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502643 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502645 - ||  ||  || WISE
|-
| 502646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502649 - ||  ||  || WISE
|-
| 502650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502651 - ||  ||  || CSS
|-
| 502652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502664 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502666 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502667 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502668 - ||  ||  || CSS
|-
| 502669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502676 - ||  ||  || CSS
|-
| 502677 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502680 - ||  ||  || CSS
|-
| 502681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502686 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 502687 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 502688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502690 - ||  ||  || CSS
|-
| 502691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

502701-502800 

|-
| 502701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502709 - ||  ||  || WISE
|-
| 502710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502713 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 502714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502725 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502728 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502730 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502735 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502739 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502746 - ||  ||  || CSS
|-
| 502747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502751 - ||  ||  || WISE
|-
| 502752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502773 - ||  ||  || WISE
|-
| 502774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502792 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 502793 - ||  ||  || WISE
|-
| 502794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502800 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

502801-502900 

|-
| 502801 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502805 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502808 - ||  ||  || CSS
|-
| 502809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502815 - ||  ||  || WISE
|-
| 502816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502818 - ||  ||  || WISE
|-
| 502819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502821 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 502822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502825 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502826 - ||  ||  || CSS
|-
| 502827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502831 - ||  ||  || WISE
|-
| 502832 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502842 - ||  ||  || CSS
|-
| 502843 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502848 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502852 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502853 - ||  ||  || CSS
|-
| 502854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502855 - ||  ||  || CSS
|-
| 502856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502860 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502861 - ||  ||  || CSS
|-
| 502862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502865 - ||  ||  || CSS
|-
| 502866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502870 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502874 - ||  ||  || CSS
|-
| 502875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502878 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502884 - ||  ||  || WISE
|-
| 502885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502886 - ||  ||  || OAM
|-
| 502887 - ||  ||  || CSS
|-
| 502888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502889 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 502890 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502894 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502900 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

502901-503000 

|-
| 502901 - ||  ||  || CSS
|-
| 502902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502908 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502910 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502913 - ||  ||  || WISE
|-
| 502914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502916 - ||  ||  || WISE
|-
| 502917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502919 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502920 - ||  ||  || WISE
|-
| 502921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502923 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502934 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502942 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502946 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502953 - ||  ||  || CSS
|-
| 502954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502958 - ||  ||  || WISE
|-
| 502959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502967 - ||  ||  || OAM
|-
| 502968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502977 - ||  ||  || WISE
|-
| 502978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502984 - ||  ||  || CSS
|-
| 502985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502987 - ||  ||  || CSS
|-
| 502988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502991 - ||  ||  || WISE
|-
| 502992 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 502993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 502996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502997 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 502998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503000 - ||  ||  || OAM
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0502001